Суперкубок Румунії з футболу 1995 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 1995 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Петролул.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

1995
Румунія
1995 у румунському спорті